al-Quds steht für
 al Quds, arabischer Name für Jerusalem, von dem Verb , was „heilig sein“ oder „rein sein“ bedeutet; Kurzform von 

Siehe auch:
 al-Quds al-arabi, palästinensische Zeitung
 Al Quds Committee
 Al Quds Endowment Tower
 al-Quds-Moschee
 al-Quds-Tag
 al-Quds-Universität
 al-Quds Open University
 Liwa al-Quds
 Quds